kanton Montluçon-Nord-Est
 kanton Montluçon-Ouest
 kanton Montluçon-Sud
 kanton Montluçon-Est
 kanton Domérat-Montluçon-Nord-Ouest